I Divisão siatkarzy – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Portugalii. Za jej organizację odpowiedzialny jest Portugalski Związek Piłki Siatkowej (Federação Portuguesa de Voleibol).

Rozgrywki o mistrzostwo Portugalii po raz pierwszy zorganizowane zostały w 1947 roku. Najwięcej tytułów mistrzowskich zdobył .

Nazwy 
 1947-1997 – I Divisão
 1997-2011 – Divisão A1
 2011-2018 – I Divisão

Medaliści

Bilans klubów

Bibliografia 
 

!